La Tortuga kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Tortuga, Veracruz, ort, Álamo Temapache, 
 La Tortuga, Jalisco, ort, 
 La Tortuga, Guanajuato, ort, Coroneo,

Venezuela 

 La Tortugaön, 

Robotskapade Mexikoförgreningar